Хај може бити:

 Хај (Турчјанске Тјеплице), насељено мјесто у округу Турчјанске Тјеплице, Жилински крај, Словачка Република
 Хај (Кошице-околина), насељено мјесто у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република